The Game of Love – singolo dei Santana del 2002
 The Game of Love – album di Helena Paparizou del 2006
 The Game of Love – film televisivo del 2016 diretto da Farhad Mann